La Estacada kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Estacada, Querétaro Arteaga, 
 La Estacada, Jalisco, Mazamitla, 
 La Estacada, Guerrero, Tixtla de Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar